What About Us (canção de ATB)
What About Us (canção de The Saturdays)
What About Us (canção de Pink)
What About Us?, canção de Brandy